

Дани сећања 

630-е пне.